Nom d'un faraó i dos Summes Sacerdots d'Amon a l'Antic Egipte:
 Smendes I o Nesbanebdjed I, catalanitzat Esmendes I.
 Smendes II (Nesbanebdjed II), Summe Sacerdot.
 Smendes III (Nesbanebdjed III), Summe Sacerdot.